A Rádio Alternativa é uma emissora de rádio brasileira localizada na cidade baiana de Brumado, transmitindo em 97,9, frequência modulada (FM).

História
A emissora foi fundada em 28 de novembro de 1998 pelo empresário brumadense e, então agente de proteção ao menor, Emanoel Araújo Lima. No início surgiu como uma rádio comunitária, tendo como principal atividade o jornalismo, voltada para ajudar a solucionar pequenos problemas da população e serviços de utilidade pública. A primeira equipe de jornalistas da rádio eram: Anselmo Soares, Ubiratan Cardoso e Emanoel Fernandes. Estendeu depois a programação adotando um formato baseado em horários definidos seguindo o modelo das outras emissoras de rádio da região. A Alternativa FM conseguiu, em pouco tempo, alcançar um grande número de ouvintes, devido seu interesse na cultura, lazer, educação e esporte, inclusive com transmissão de jogos.

Ver também

Rádio Nova Vida
Academia de Letras e Artes de Brumado

Ligações externas
97 News

Cultura de Brumado
Estações de rádio da Bahia
Estações de rádio fundadas em 1998